Příjmení Mlčák nosí více významných osobností:

 Čeněk Mlčák (1927–1990) – český operní a koncertní pěvec, barytonista
 Jan Mlčák (* 1957) – český manažer a místní politik
 Jaroslav Mlčák (* 1938) – český lékař a bývalý politik
 Ladislav Mlčák (* 1947) – český politik
 Leoš Mlčák (* 1948) – český historik umění a památkář